The Dominion Northern Ontario Provincial Men’s Championship 2009 – prowincjonalne mistrzostwa Northern Ontario mężczyzn w curlingu, eliminacje do Tim Hortons Brier 2009.

Pierwszy turniej eliminacyjny (West Superspiel) rozgrywany był między 14-17 listopada 2008. Turnieje regionalne rozpoczęły się 19 grudnia 2008 a międzyregionalne 22 stycznia 2009. Turniej finałowy odbył się w dniach 10-14 lutego w Fort Frances na lodowisku Fort Frances Curling Club.

Mistrzem Northern Ontario została drużyna Mikea Jakubo pokonując w finale zespół Brada Jacobsa 9:4.



Drużyny

Wyniki

Faza finałowa

Finał
14 lutego 2009, 19:00

Półfinał
14 lutego 2009, 13:00

A-B
13 lutego 2009, 19:00

C1-C2
13 lutego 2009, 19:00

Runda A

Runda B

Runda C

Sesja 1.
10 lutego 2009, 9:00 
A1 - przegrany do B1

A2 - przegrany do B1

A8 - przegrany do B4

A4 - przegrany do B2

Sesja 2.
10 lutego 2009, 14:30 
A5 - przegrany do B3

A6 - przegrany do B3

A7 - przegrany do B4

A3 - przegrany do B4

Sesja 3.
10 lutego 2009, 19:30 
A10 - przegrany do B8

A12 - przegrany do B6

A9 - przegrany do B7

A11 - przegrany do B5

Sesja 4.
11 lutego 2009, 9:00 
B4 - przegrany do C2 

B2 - przegrany do C1

B3 - przegrany do C2

B1 - przegrany do C1

Sesja 5.
11 lutego 2009, 14:00 
B6 - przegrany do C5

B8 - przegrany do C5

B5 - przegrany do C4

B7 - przegrany do C3

Sesja 6.
11 lutego 2009, 19:00 
A14 – przegrany do B9

C2

C1

A13 – przegrany do B10

Sesja 7.
12 lutego 2009, 9:00 
C3

C5

C4

Sesja 8.
12 lutego 2009, 14:00 
B11 – przegrany do C7

B10 – przegrany do C6

A15 – przegrany do B13

B9 – przegrany do C8

Sesja 9.
12 lutego 2009, 19:00 
B12 – przegrany do C10

C8

C7

B13 – przegrany do C11

Sesja 10.
13 lutego 2009, 9:00 
C11

B14 – przegrany do C9

C6

C10

Sesja 11.
13 lutego 2009, 14:00 
C9

C12

Zobacz też 
 Sezon 2008/2009 w curlingu

Bibliografia

Przypisy 

2009
2009 w curlingu
2009 w Kanadzie